Bohuslav, cseh férfikeresztnév
 Csehország
 Bohuslav, Hrubá Skála településrésze a Semilyi járásban
 Bohuslav, Teplá településrésze a Chebi járásban
 Bohuslav, egykori település Staré Sedliště területén a Tachovi járásban